OFC este un acronim care se poate referi la

 OFC  Corporate Office Properties Trust (simbol frecvent utilizat)
 OFC  Oceania Football Confederation
 OFC  Office
 OFC  Offshore Financial Centre
 OFC  Online Film Critics Society
 OFC  Open fiber control
 OFC  Open Financial Connectivity
 OFC  Optical fiber cable, cablu din fibre optice
 OFC  Optical Fiber Conference
 OFC  Optional federal charter, propunere de a simplifica asigurările în Statele Unite ale Americii
 OFC  Orbitofrontal cortex, cortexul orbito-frontal, regiune din creier implicată în funcții cognitive, așa cum ar fi luarea decizilor
 OFC  Osteitis fibrosa cystica, boală a scheletului implicând glandele paratiroide
 OFC  Ottawa Flying Club
 OFC  Ottawa Folklore Centre
 OFC  Oxygen-free copper, proces de fabricare a cablurilor de cupru
 OFC  Of course, Nou acronim folosit de Octavian Alexandru pentru a spune of course cupru

Acronime de trei litere